Niverville (Manitoba), Canada ;
 Niverville (New York), États-Unis.